La Route nationale 38 est un nom utilisé pour plusieurs routes :
 Route nationale 38 en Argentine
 Route nationale 38 en Belgique
 Route nationale 38 en Estonie
 Route nationale 38 en France métropolitaine
 Route nationale 38e en France métropolitaine
 Route nationale 38 en Italie
 Route nationale 38 au Luxembourg

Voir aussi